El Ramal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ramal, Veracruz, Cazones de Herrera, 
 El Ramal, Chiapas, La Concordia, 
 El Ramal, delstaten Mexiko, Teoloyucan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar